Сан Висенте Нуњу има више значења:

 Општина Сан Висенте Нуњу (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Висенте Нуњу (Сан Висенте Нуњу, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику